Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds
 Sinaasappel